Dubai – città degli Emirati Arabi Uniti
 Emirato di Dubai – un emirato degli Emirati Arabi Uniti
 Dubai – yacht

Persone
 Dubai, uno dei ring name di Shawn Daivari – wrestler e manager di wrestling iraniano naturalizzato statunitense
 Jessy Dubai – attrice pornografica messicana naturalizzata statunitense